Swing Vote (1999), televisiefilm
 Swing Vote (2008), film met Kevin Costner